Kilou peut désigner :
 Kilou, la localité située dans le département de Kayao au Burkina Faso ;
 Kilou, la localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso.

Homonymie de localités